Brüder – cortometraggio del 1918 diretto da Max Mack
Brüder – film del 1923 prodotto dalla  Rochus Gliese-Film
Brüder – film del 1929 diretto da Werner Hochbaum
Brüder – film del 2008 diretto da Isabel Grünwald
Brüder – film del 2013 diretto da Brigitte Krause